|-
| 174901 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174902 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174903 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174904 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174905 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174906 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174907 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174908 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174909 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174910 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174911 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174912 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174913 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174914 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174915 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174916 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174917 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174918 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174919 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174920 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174921 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174922 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174923 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174924 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174925 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174926 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174927 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174928 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174929 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174930 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174931 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174932 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174933 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174934 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174935 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174936 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174937 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174938 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174939 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174940 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174941 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174942 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174943 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174944 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174945 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174946 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174947 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174948 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174949 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174950 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174951 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174952 - ||  || 11 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174953 - ||  || 11 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174954 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174955 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174956 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174957 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174958 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174959 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174960 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174961 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174962 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174963 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174964 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174965 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174966 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174967 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174968 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174969 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174970 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174971 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174972 - ||  || 18 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174973 - ||  || 20 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174974 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174975 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174976 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174977 - ||  || 20 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174978 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174979 - ||  || 25 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174980 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174981 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174982 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174983 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174984 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174985 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174986 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174987 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174988 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174989 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174990 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174991 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174992 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174993 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174994 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174995 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174996 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174997 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174998 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174999 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175000 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-